Supercoppa serba 2014 – torneo di pallavolo femminile
 Supercoppa serba 2014 – torneo di pallavolo maschile